Хулубешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Хулубешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Хулубешть.
 Хулубешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Помирла.
 Хулубешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Келугерень.